Го́рка — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области. Входит в состав Кузёмкинского сельского поселения.

История 
До 1920 года представляла собой заречную часть деревни Коростель.

В 1920 году по Тартускому мирному договору, территория на которой находилась деревня Коростель (Карстала), расположенная на берегу реки Россонь, т. н. Эстонская Ингерманландия отошла независимой Эстонии. Вторая часть деревни, называемая Горка и лежащая на противоположном берегу Россони осталась в РСФСР.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Горка находилась в составе Куровицкого сельсовета.

По данным 1990 года деревня Горка входила в состав Кузёмкинского сельсовета Кингисеппского района.

В 1997 году в деревне Горка Кузёмкинской волости проживал 1 человек, в 2002 году — 2 человека (все русские), в 2007 году — вновь 1, в 2010 году — 8.

География 
Деревня расположена в западной части района на берегу реки Россонь, напротив деревни Коростель.

Расстояние до административного центра поселения — 16 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Усть-Луга — 31,5 км.

Демография

Улицы 
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, Тенистая.

Примечания 

Населённые пункты Кингисеппского района